Sakellariou ist der Familienname folgender Personen:

 Jannis Sakellariou (1939–2019), in Athen geborener deutscher Abgeordneter zum Europäischen Parlament
 Michail Sakellariou (1912–2014), griechischer Historiker
 Nikolaos Sakellariou (* 1962), deutscher Politiker